Меотида (, ):

 «Меотида», Меоти́да — національний природний парк, розташований на землях державної власності Новоазовського, Мангушського та Нікольського районів Донецької області.
 Меотида або Меотіс — давня грецька і римська назва Азовського моря.
 Земснаряд «Меотида»

Примітки